Иван Хмара:
 Хмара, Иван Григорьевич (1888—1983) — генерал-майор интендантской службы ВС СССР.
 Хмара, Иван Фёдорович (1936—1956) — советский полярник, танкист, тракторист.